The Rolling Stone Album Guide (ранее известный как The Rolling Stone Record Guide) — сборник профессиональных музыкальных рецензий, составленный сотрудниками журнала Rolling Stone. Первое издание было опубликовано в 1979 году, впоследствии дополнялось несколькими переизданиями. Последняя на сегодняшний день версия сборника была выпущена в 2004 году, впоследствии материал из неё использовался на сайтах Rate Your Music и Rocklist.net.

Первое издание 
Первое издание сборника называлось The Rolling Stone Record Guide. Редактором книги выступили  (который являлся автором большинства рецензий) и Джон Свенсон, помимо них, в авторский коллектив входили ещё 34 музыкальных критика. Сборник был разделен на сегменты по музыкальным жанрам, исполнители перечислялись в алфавитном порядке. Альбомы также были структурированы по алфавиту, хотя карьера некоторых музыкантов была разделена на хронологические периоды.

По словам Дэйва Марша, задумывая этот сборник он вдохновлялся книгой Леонарда Мартина TV Movies, а также музыкальными обзорами Роберта Кристгау в газете Village Voice. В качестве исходных источников информации были указаны архивы Phonolog и Schwann’s Records & Tape Guide.

Первое издание было снабжено чёрно-белыми фотографии обложек альбомов, получивших наиболее высокий рейтинг. Все эти альбомы были перечислены в отдельном разделе Five-Star Records.

Помимо этого, издание включало обзоры музыкального творчества многих популярных эстрадных артистов: Ленни Брюс, , Билл Косби, , Спайк Джонс и Ричард Прайор. Сборник также содержал рецензии на альбомы артистов, которых трудно причислить к какому-то определённому жанру, например, , Има Сумак, Urubamba, не подходивших под описание этническая музыка, так как этот термин был введен лишь в 1979 году.

Известные джазовые коллективы были представлены выборочно, упор был сделан в сторону менее известных исполнителей. Также, джазовый раздел подробно освещал подвиды этого жанра.

Книга была примечательна фамильярным стилем некоторых рецензий. Так, автор обзора к песне Нила Янга «Down by the River» Джон Свенсон назвал её «классикой попсового радио» (стр. 425), а также «гимном размазни» (стр. 244). Его коллега, Дэйв Марш, описал содержание трёх альбомов джаз-фьюжн группы Chase одним словом: «Flee» () (cтр. 70).

Рейтинговая система 
Сборник содержит пятизвёздочную рейтинговую систему, со следующими аннотациями:
 
 Шедевр: запись, которая должна быть в любой музыкальной коллекции.
 
 Отличная: запись с небольшими недостатками.
 
 Качественная: запись, которая может вызвать большой интерес у поклонников определённого жанра.
 
 Средняя: запись, не представляющая собой ничего существенного, хотя и не провальная.
 
 Плохая: запись, художественные ценности которой вызывают вопросы.
 
 Провал: запись, которую вообще не стоило выпускать; является пустой тратой времени.

Составители сборника 

 
 Джон Свенсон
 Билли Альтман
 Боб Блюментал
 Джорджия Кристгау
 Джин-Чарльз Коста
 
 Рассел Герстен
 
 Аллан И. Гудман
 Питер Хербст

 
 Марта Хьюм
 Гэри Кентон
 Брюс Маламут
 Грил Маркус
 Айра Майер
 Джо Макиван
 Дэвид Макги
 Джон Милвард
 Тери Моррис
 Джон Мортленд

 
 Алан Найстер
 Роб Паттерсон
 
 Уэйн Роббинс
 Фрэнк Роуз
 Майкл Розек
 Фред Скраерс
 Том Смаекер
 Эриел Свортли
 
 Чарльз Уолтерз

Примечания

Музыкальные энциклопедии
Книги 1979 года